Колокшанское сельское поселение — муниципальное образование в Собинском районе Владимирской области.

Административный центр — посёлок Колокша.

География 
Колокшанское сельское поселение расположено в северо-восточной части Собинского района. На севере поселение граничит с муниципальным образованием Толпуховское сельское поселение, на востоке с муниципальным образованием городской округ город Владимир, на юге с муниципальным образованием  Асерховское сельское поселение, на западе с муниципальным образованием  Воршинское сельское поселение, на юго-востоке с муниципальным образованием Вяткинское сельское поселение Судогодского района.

Территория муниципального образования занимает площадь 6266 га, в том числе: земли сельскохозяйственного назначения – 4471,98 га, земли населённых пунктов – 556 га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и пр. – 182,8 га, земли лесного фонда – 988 га, земли особо охраняемых территорий и объектов – 7,78 га, земли водного фонда – 58 га, земли запаса – 1,44 га

Территория сельского поселения имеет вытянутую форму с севера на юг, пересеченную в этом же направлении реками Клязьма и Колокша. Поэтому территория имеет общий уклон к поймам рек. Протяженность реки Клязьма на территории поселения составляет 686 м, ширина русла достигает 25 м, глубина 2,5—5м. Протяженность реки Колокша на территории поселения — 22 км, ширина русла 3—7 м, глубина 0,5 м.

История 
Колокшанское сельское поселение образовано 6 мая 2005 года в соответствии с Законом Владимирской области от 06.05.2005 № 38-ОЗ. В его состав вошла территория бывшего Колокшанского сельсовета.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации сельского поселения 

Сельские поселения Владимирской области